Паламаре́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Паламаренко Анатолій Несторович (*1939) — народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка.
 Паламаренко Федот Григорович (1898–1921) — штабіст 1-ї бригади 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.

Див. також 
 Паламар

Українські прізвища
Прізвища на -енко